Shiga (志賀, 滋賀) é um nome japonês.

Pessoas
 Daisuke Shiga, lutador
 Jason Shiga, cartunista
 Kiyoshi Shiga (志賀潔) - um bacteriologista
 Mariko Shiga (志賀真理子) - um ídolo japonês e uma atriz de voz
 Naoya Shiga (志賀直哉) - um romancista

Lugares
 Shiga (prefeitura) (滋賀県) - uma prefeitura japanesa
 Shiga District, Shiga (滋賀郡) - um antigo distrito de Shiga (prefeitura)
 Shiga (Shiga) (志賀町) - uma antiga vila de Shiga (prefeitura)
 Shiga Kōgen (志賀高原) - um monte de Nagano (prefeitura)

Outros
 Shiga toxin - uma toxina biológica

Ver também
 Shika town (志賀町) - uma vila da Ishikawa (prefeitura)
 Shikanoshima (志賀島) - uma ilha da Fukuoka (prefeitura)